

Чернецьке — село, Грязовецький район, Вологодська область

Чернецьке — озеро в Краматорському районі Донецької області
 Чернецьке — село, Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Чернецьке — село, Сумська область, Сумський район, Степанівська селищна громада
 Чернецьке — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Чернецьке — ландшафтний заказник місцевого значення в Краматорському районі Донецької області